Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши Кеті Джордан і Енн Сміт з рахунком 6–3, 7–6(8–6).

Сіяні пари 

  Кеті Джордан /  Енн Сміт (фінал)
  Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
  Розмарі Казалс /  Венді Тернбулл (2 коло)
  Сью Баркер /  Енн Кійомура (півфінал)
  Кенді Рейнолдс /  Пола Сміт (3 коло)
  Барбара Поттер /  Шерон Волш (чвертьфінал)
  Розалін Феербенк /  Таня Гартфорд (півфінал)
 n/a
  Джоанн Расселл /  Вірджинія Рузічі (3 коло)
  Сільвія Ганіка /  Андреа Джегер (3 коло)
  Кріс Еверт-Ллойд /  Вірджинія Вейд (чвертьфінал)
  Мері-Лу П'ятек /  Венді Вайт (3 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 

Жінки, парний розряд
Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір